Percutor (del francés percuteur, pieza que golpea) puede hacer referencia a:

Percutor, aguja o martillo de un arma de fuego que produce la ignición del fulminante.
Percutor, herramienta propia de civilizaciones prehistóricas gracias a las cuales conseguían la talla de sus elementos líticos.
Arco percutor, instrumento de percusión de cuerda de origen indígena mexicano y estadounidense, común en otras culturas.